Пя́линг () — средневековый город-поселение в Ингушетии. Расположен в Джейрахском районе, административно входит в Гулинское сельское поселение.

На территории города-поселения имеется архитектурный башенный комплекс «Пялинг», представленный множеством исторических объектов: древние разнотипные могильники (13 склеповых могильников, 1 мавзолей), 1 святилище, а также 5 боевых башен и 21 жилая башня. В настоящее время данные объекты ингушской архитектуры и вся территория города-поселения, входящие в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, принадлежат государству и находятся под его охраной. Исторически относится к крупном ингушскому тейпу (роду) Полонкой.

География 
Расположено к северо-востоку от районного центра Джейрах неподалёку от правого берега реки Асса.

Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — селение Барах, на юго-западе — Тиша Йовли и Йовли, на востоке — Ний, на юге — Гянт.

Население

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Джейрахского района